Васи́лий Серге́евич Арсе́ньев (1883, София — 1947, Брюссель) — псковский вице-губернатор, историк, , .

Биография 
Родился  года в Софии в семье дипломата Сергея Васильевича Арсеньева, получил имя в честь деда Василия Сергеевича, так что стал его полным тёзкой.

После одного из приездов родителей в Россию, был определён в 5-ю московскую гимназию, которую успешно окончил. В 1901 году с золотой медалью окончил курс в Лицее в память цесаревича Николая. Продолжил учебу на его университетском отделении, после окончания которого получил должность при Московском Главном архиве МИДа, а в ноябре 1904 года стал чиновником особых поручений при Владимирском губернаторе. В 1905 году был избран в действительные члены Владимирской губернской учёной архивной комиссии.

Около полугода служил советником юридического отделения Седлецкого губернского правления. В 1906 году стал штатным сотрудником Министерства иностранных дел; с марта 1908 года — советник Витебского губернского правления. По его инициативе в Витебске в 1909 году была организована губернская учёная архивная комиссия, а он сам был избран её первым председателем и организовал издание первого тома «Трудов» комиссии.

Арсеньев активно участвовал в деятельности различных центральных научных обществ и их губернских отделений; был членом Русского географического общества, Московского археологического института, Русского военно-исторического общества, кружка ревнителей памяти Отечественной войны 1812 года.

С августа 1910 года был членом Тульского губернского присутствия. Здесь он стал членом Тульской палаты древностей, губернского статистического комитета, общества любителей естествознания, а также членом Белевского научно-образовательного и художественного общества. В 1913 году стал членом тульского отделения Общества защиты и сохранения памятников искусства и старины и вошёл в число главных организаторов Тульской губернской учёной архивной комиссии, вопрос о создании которой поднимал ещё в 1888 году его родной дядя — чиновник особых поручений при Тульском губернаторе Ю. В. Арсеньевe.

В 1916 году был назначен на должность вице-губернатора Псковской губернии.

В июле 1919 года начал работать переводчиком Высшей Школы Военной Маскировки (ВШВМ), но 23 июля был арестован, как писала в заявлении движению «Политический Красный Крест» (ПКК) его сестра: «…арестован был по личному ордеру в качестве заложника, за служебное прошлое — до революции 1917 года он состоял вице-губернатором Псковской губернии>. В данное время он находится в заключении в концентрационном лагере в Орле…». В Орле он оказался, чтобы вывезти в Москву свою жену, Ольгу Александровну. Благодаря ходатайству двух коммунистов 12 сентября 1919 года он был освобождён и вернулся в Москву, где ему была предложена работа в Главном управлении архивными делами, но уже 20 сентября 1919 года был снова арестован. В начале декабря 1919 года, по ходатайству ПКК, он был освобождён, некоторое время работал в Главном архиве МИД, но 27 декабря 1919 года последовал новый арест: вместе с сестрой Анной его арестовали на квартире, а уже 2 января 1920 года, в рамках открытого дела, были арестованы, как заложники, его родители и сестра Вера. До суда дело не дошло, заложников вскоре освободили, но Василий Арсеньев был отпущен лишь 11 марта 1920 года. Устроился работать в Архивный институт, даже предпринимал попытки продолжить научную деятельность, но 16 ноября 1922 года, вероятно по доносу, были арестованы его сестры Анна и Вера, которые были высланы на 3 года на поселение в Архангельскую область. С августа 1923 года он работал в Румянцевской библиотеке, с 1925 года — преподавателем географии в 1-м Институте социального перевоспитания. Был уволен, явно по политическим мотивам, перебивался случайными заработками.

В конце 1920-х годов он вновь был арестован, приговорён к 3 годам и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. После освобождения из лагеря он некоторое время сотрудничал с издательством «Звенья» и с Комиссией по устройству Центрального литературного музея, но уже в январе 1933 года снова арестован по обвинению в «антисоветской агитации»; 14 марта обвинения были сняты, дело прекращено и он В. С. Арсеньев был выпущен на свободу. В январе 1934 года он эмигрировал в Германию с женой, племянником А. Б. Нарышкиным (сыном расстрелянного Б. А. Нарышкина), и невесткой С. П. Нарышкиной, урождённая княжна Кантакузен — при активном содействии супруги посла Англии и с помощью немецких родственников. По сведениям составителей сборника "Обречены по рождению..." В. С. Арсеньев, его жена Ольга, урождённая Нарышкина, семья её расстрелянного в 1927 году брата Бориса, жена и сын, были выкуплены.

В 1944 году семья проживала в Брюсселе, где 22 декабря 1947 года Василий Сергеевич Арсеньев скончался.

Библиография 
 Ответы на анкету для Краткого биобиблиографического словаря русских историков. — 1918.
 Исуповы / В. С. Арсеньев. — Орел : Типо-лит. Е. А. Турчаниновой, 1912. — С. 45—58.
 Дополнительные сведения к родословиям гр. Санти, маркизы де-ла-Губле, Бюцовых, Шаблыкиных и Арсеньевых / [соч.] В. С. Арсеньева. — Тамбов : типо-лит. Н. Бердоносова и Ф. Пригорина, 1911. — 20 с.
 Вотчины бояр Романовых в Алексинском уезде Тульской губернии / [В. Арсеньев]. — [Тула : Б. и., 1913]. — 3 с. : ил. (Без тит. л. и обл., описано по 1-й с. текста. - Авт. указан на 3-й с.)
 Графы Санти и де Шамборан : поколенные росписи / сост. В. С. Арсеньев. — Тамбов : типо-лит. Губ. правл., 1906. — 10 с. (Без тит. л., описано по обл. - Оттиск из 51-го вып. «Известий Тамбовской ученой архивной комиссии».
 Дворянские роды Арсеньевых, не принадлежащие к потомству Аслана-Мурзы-Челебея / [В. Арсеньев]. — [Тамбов : Электро-тип. губ. правления, 1909]. — 16 с. (Без тит. л. и обл., описано по 1-й с. текста. - Авт. указан на 16-й с.; Оттиск из «Известий Тамбовской ученой архивной комиссии». — 1909. — Вып. 53.— Ч. 2. — С. 7-22.)
 Документы к родословной рода Арсеньевых ; Из архива села Коробкина Льговского уезда ; Из поместного быта XVII века / В. С. Арсеньев. —  : Т-во Печатня С. П. Яковлева, 1906. — 33 с. (Из «Летописи Ист.-родосл. о-ва в Москве». — 1906. Вып.1)
 Документы о французских военнопленных 1812-1813 гг. в Витебской губернии : из дел, находящихся в архиве Витебской ученой архивной комиссии / сообщ. В. С. Арсеньев. — [Витебск, 1910]. — 40 с. 
 Дополнительные сведения к помещенным в «Известиях Тамбовской архивной комиссии» (LI и LII выпуски) родословиям гр. Кенсона, гр. Шамборан, гр. Санти и Волжиных / [В. Арсеньев]. — [Тамбов, 1904]. — 4 с. (Без тит. л. и обл., описано по 1-й с. текста. - Авт. указан на 4-й с.; Часть текста фр. — Оттиск из : «Известий Тамбовской ученой архивной комиссии». — 1904. — Т. 53. — Ч. 2. — С. 31-34.)
 Из документов 1812 г. : предписание Витебского генерал-губернатора Городскому нижнему земскому суду о правилах для земской полиции, как встречать Государя Императора и других особ Императорского дома, так же и проходящие полки : (дело Архива Вит. уч. арх. ком., переданное из Городск. уездн. полиц. упр.) / сообщ. В. Арсеньев. — Витебск : Губ. тип., 1910. — 10 с.
 К родословию Апайщиковых / [В. Арсеньев]. - [М., 1910]. - 9 с. - Без тит. л. и обл., описано по 1-й с. текста. - Авт. указан в конце предисл.
 В.С. Арсеньев. Письма императрицы Елисаветы Алексеевны к Е. М. Расловлевой (1799—1825) / В. С. Арсеньев. —  : т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1915. — [2], 28 с. — Из Сб. в честь Л. М. Савелова.
 Родословие орловских дворян Масловых / В. С. Арсеньев. —  : Т-во Печатня С. П. Яковлева, 1907. — 11 с.
 Список дворянских родов Седлецкой губернии / сост. В. С. Арсеньев. —  : [тип. Сириус], 1910. — 31 с.
 Русские погребения в Восточной Пруссии // Журн. Новик. — 1936.

Примечания

Литература 
 Из истории русской генеалогии первой половины XX века. Жизнь и деятельность В.С. Арсеньева. — 1994.
 Памяти В. С. Арсеньева. Некролог // Журн. Новик. — 1947.
 Русский историк Василий Арсеньев // Московский журнал. — 1995.
 Н. С. Арсеньев. Воспоминания и дневники. — , 2005.
 В. С. Арсеньев (1883-1847) и его труд «Род дворян Арсеньевых».

Ссылки 
 Шабашов А. Арсеньев Василий Сергеевич // К истории села Рождественский Майдан.
 Арсеньев В. С. Род дворян Арсеньевых. 1389—1901. — (PDF) — Тула, 1903.

Псковские вице-губернаторы
Выпускники 5-й Московской гимназии
Выпускники Катковского лицея (университетский курс)
Репрессированные в СССР
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Василий